Vas István
 Vas István (1894–1967) zongoraművész, filmíró, forgatókönyvíró
 Vas István (1910–1991) Kossuth-díjas költő, író, műfordító
 Vas István (1935–2016) pedagógus, helytörténész, filatelista 

Vass István
 Vass István (?–?) távgyalogló, az 1906-os magyar atlétikai bajnokság versenyzője
 Vass István (1950-) vegyész, külkeres, logisztikus
 Vass István (?) birkózó
 Vass István (1941) politikus, országgyűlési képviselő 1990 és 1994 között (SZDSZ), esztergályos, festő
 Vass István (1987) zongoraművész

hasonló nevűek
 G. Vass István (1942–2011) levéltáros
 Vass István Zoltán (1942) újságíró

Jegyzetek